Chup peut désigner :

 Chup, un village du Cameroun dans la commune de Mbengwi,
 Chup, un village du Cameroun dans la commune de Nkambé.

Homonymie de localités